

Persone 

Aloysia von Eichendorff (1792-1855)
Hartwig Erdmann von Eichendorff (~1625-1683)
Hartwig von Eichendorff (1860-1944)
Hermann von Eichendorff (1815-1900)
Joseph Freiherr von Eichendorff,  (1788-1857) poeta e drammaturgo tedesco
Karl von Eichendorff (1863-1934)
Luise von Eichendorff (1804-1883)
Wilhelm von Eichendorff (1786-1849)

Altro 
9413 Eichendorff, asteroide della fascia principale